Finala Cupei UEFA 2009 a fost un meci de fotbal de pe 20 mai 2010 jucat între echipa germană Werder Bremen și cea ucraineană Șahtior Donețk. Meciul a fost câștigat de Șahtior Donețk după prelungiri.

Detalii

Note

Cupa UEFA
2009 în fotbal